Selon le contexte, Cantique des cantiques ou Cantique des Cantiques désigne :
 le Cantique des Cantiques, dit aussi Cantique de Salomon, un livre de la Bible ;
 Le Cantique des cantiques, un tableau de Gustave Moreau peint en 1853 ;
 Cantique des cantiques, une pièce de théâtre de Jean Giraudoux ;
 Cantique des cantiques, un album de musique d'Alain Bashung et Chloé Mons, paru en 2002 ;
 Le Cantique des cantiques (The Song of Songs), un film de Rouben Mamoulian sorti en 1933.